Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan-Pablo Guzman che ha battuto in finale Slimane Saoudi 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Julien Varlet (primo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)

 Thierry Ascione (primo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)
 Florent Serra (primo turno)
 Juan-Pablo Guzman (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2003